Věžnice steht für:

 Věžnice, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Věžnice u Jihlavy, Gemeinde im Okres Jihlava, Tschechien
 Věžnice (Fluss), rechter Zufluss der Třebůvka in Tschechien